Lo university college è un istituto di formazione superiore del sistema britannico che ha la possibilità i rilasciare i gradi accademici ma non ha lo status di università.

Alcuni tra gli university college più citati sono: 

University College (Dublino)
University College (Londra)
University College (Oxford)